

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Trojanowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Trojanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki

Zobacz też 
 Trojan, Trojanowo, Trojanów, Trojanówek, Trojanówka, Trojany